Joshi ist der Familienname folgender Personen:
 Aditya Joshi (* 1996), indischer Badmintonspieler
 Aravind Joshi (1929–2017), indisch-US-amerikanischer Computer- und Kognitionswissenschaftler
 Banwari Lal Joshi (* 1934), indischer Politiker und Diplomat
 Bhimsen Joshi (1922–2011), indischer Sänger
 Chandrasekhar Joshi (* 1953), indisch-US-amerikanischer Physiker
 Gayatri Joshi (* 1977), indisches Fotomodell
 Harideo Joshi (1921–1995), indischer Politiker 
 Heather Joshi (* 1946), britische Ökonomin und Demografin
 Kailash Chandra Joshi (1929–2019), indischer Politiker
 Kalpna Joshi (* 1984), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Manasi Girishchandra Joshi (* 1989), indische Badmintonspielerin
 Manohar Joshi (* 1937), indischer Politiker
 Manohar Shyam Joshi (1933–2006), indischer Schriftsteller
 Murli Manohar Joshi (* 1934), indischer Politiker
 Nalini Joshi, australische Mathematikerin
 Nirmala Joshi (1934–2015), indische Ordensschwester, Generaloberin der Missionarinnen der Nächstenliebe
 Sharad Anantrao Joshi (1935–2015), indischer Politiker und Autor
 Sunand T. Joshi (* 1958), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler

In der japanischen Grammatik werden die Partikeln als Joshi (助詞) bezeichnet

Siehe auch:
 Yoshi
 Yoshie
 Yoshii
 Joschi